Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2000 – 3. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 14 do 21 maja 2000 roku w trzech miastach – Drammen, Oslo i Sarpsborg w Norwegii.

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
2000 w sporcie
Sport w Drammen
Sport w Oslo
2000 w Norwegii
Sarpsborg